Podhradí is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Podhradí (okres Cheb), gemeente in okres Cheb
 Podhradí (okres Jičín), gemeente in okres Jičín
 Podhradí (okres Zlín), gemeente in okres Zlín

Daarnaast zijn er twee gemeenten waarvan Podhradí een gedeelte van de naam is:
 Podhradí nad Dyjí, gemeente in okres Znojmo 
 Zvíkovské Podhradí, gemeente in okres Písek